Нота́ция (от  «записывание; замечание») 
 Система условных обозначений, принятая в какой-либо области знаний или деятельности. Включает множество символов, используемых для представления понятий и их взаимоотношений, составляющее алфавит нотации, а также правила их применения.
 Выговор, поучение, наставление, назидание, нравоучение, мораль (разг), проповедь (разг, ирон), урок (устар).

Классификация

По алфавиту нотации 
 Буквенные
 Цифровые
 Буквенно-цифровые
 Графические

По характеристикам алфавита 
 Однородные
 Смешанные
 Двоичные
 Десятичные

По виду связей 
 Иерархические
 Структурные
 Порядковые

Распространённые нотации 
 Математическая нотация
 Инфиксная нотация
 Префиксная нотация
 Постфиксная нотация

 Музыкальная нотация
 Западная музыкальная нотация
 Невменная нотация
 Мензуральная нотация
 Современная музыкальная нотация
 Дасийная нотация
 Древнерусская музыкальная нотация
 Кондакарная нотация
 Крюковая нотация
 Хоральная нотация
 Табулатура
 Клавишная табулатура
 Гитарная табулатура
 Буквенная нотация
 Нотация Гельмгольца

 Система счисления
 Позиционная система счисления
 Двоичная система счисления
 Восьмеричная система счисления
 Десятичная система счисления
 Шестнадцатеричная система счисления
 Непозиционная система счисления
 Римская система счисления

 Физическая нотация
 Химическая нотация
 Шахматная нотация
 Цифровая нотация
 Нотация Форсайта — Эдвардса

 Нотация 3
 Жонглёрская нотация
 L-нотация
 O-нотация
 Z-нотация
 Нотация Фойгта
 Нотация Айверсона
 Венгерская нотация
 Стрелочная нотация Кнута

 Лингвистические нотации
 нотация Стоуки — система письменной записи американского жестового языка
 SignWriting — современная пиктограмматическая система записи жестов

  — единая система графических символов НАТО
 Боевая нотация

Литература 
 
  // Толковый словарь Ушакова

Примечания